Miremont - település Franciaország Haute-Garonne megyéjében
Miremont - település Franciaország Puy-de-Dôme megyéjében